linea S26 della rete celere dell'Argovia
linea S26 della S-Bahn di Berlino
 linea S26 della rete celere di Zurigo